La stazione di Ocriticum è una fermata ferroviaria in costruzione sulla ferrovia Sulmona-Isernia.

La fermata servirà il parco archeologico di Ocriticum, nel territorio comunale di Cansano, in provincia dell'Aquila.

Storia 
Il progetto di realizzazione della fermata è stato redatto dal servizio infrastrutture e lavori della Fondazione FS Italiane, ente operatore della ferrovia. I lavori di costruzione, iniziati nel novembre 2022, ne faranno lo scalo ferroviario di più recente edificazione lungo la linea, seguito dalla stazione di Campo di Giove Maiella, attivata il 19 dicembre 1991.

Strutture e impianti 
La fermata, a binario singolo, sarà dotata di un marciapiede della lunghezza di , comprese le rampe.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Cansano
 Ferrovia Sulmona-Isernia
 Stazione di Cansano

Cansano
Stazioni ferroviarie della provincia dell'Aquila